Schlechtenberg ist der Ortsname von
 Schlechtenberg (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schlechtenberg (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Schlechteberg